Минестіря () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Минестіря () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Минестіря.
 Минестіря () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Мелуштень.
 Минестіря () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Креведія.
 Минестіря () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Делешть.